Са́ша Мёльдерс (; ) — немецкий футболист, нападающий.

Карьера 
Мёльдерс начинал карьеру в командах родного города — «Эссен-Шёнебек», «Шварц-Вайсс» и «Ваккер Бергеборберг».

В июле 2006 года присоединился к резервной команде «Дуйсбурга». За первые два месяца Мёльдерс сумел забить десять мячей, после чего был приглашён к тренировкам вместе с первой командой «Дуйсбурга». После того, как в сезоне 2006/07 Мёльдерс c 24 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром Оберлиги Северного Рейна, он был окончательно переведён в состав первой команды «Дуйсбурга».

30 сентября 2008 года, в гостевом матче против «Ганновера» (1:2), Мёльдерс дебютировал в Бундеслиге, выйдя на замену на 81-й минуте. В течение сезона Мёльдерс сыграл в одиннадцати играх, не забил ни одного гола и вместе с командой покинул Бундеслигу.

Перед сезоном 2008/09 Мёльдерс перешёл в клуб Региональной лиги «Запад» «Рот-Вайсс» из Эссена, где в первый же сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата с 28 голами.

В январе 2010 года Мёльдерс был приглашён спасать от вылета клуб Второй Бундеслиги «Франкфурт». В первой же игре Мёльдерс получил травму, но через две недели вернулся на поле и в оставшихся 12 играх смог забить три гола, которые помогли «Франкфурту» сохранить место во второй лиге. Контракт игрока, действующий до 2011 года, был продлен на два года. В сезоне 2010/11 с 15 забитыми мячами Саша стал лучшим бомбардиром клуба.

Летом 2011 года Мёльдерс перешёл в «Аугсбург». Дебют в Бундеслиге состоялся 6 августа, в матче первого тура сезона против «Фрайбурга» (2:2), когда Мёльдерс забил первые два мяча в Бундеслиге.

В январе 2016 года Мёльдерса до конца сезона арендовал клуб «Мюнхен 1860» с правом последующего выкупа. В 2017 году перешёл на постоянной основе в Мюнхен.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Саши Мёльдерса на сайте weltfussball.de 
 Профиль Саши Мёльдерса на сайте fussballdaten.de 
 Профиль Саши Мёльдерса на сайте dfb.de 
 Профиль Саши Мёльдерса на сайте kicker.de 

Футболисты Германии
Игроки ФК «Дуйсбург»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Эссен
Игроки ФК «Франкфурт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Аугсбург»